Ма́трикс ( — «матриця») — термін, що має такі значення:

 Матрикс у цитології — однорідна чи дрібнозерниста речовина, що заповнює різні органели і простір між ними:
 Матрикс цитоплазми — гіалоплазма чи цитозоль
 Мітохондріальний матрикс
 Матрикс пластид
 Ядерний матрикс — опорна структура ядра
 Матрикс — позаклітинна і міжклітинна речовина:
 Позаклітинний матрикс
 Кістковий матрикс
 Матрикс клітинної стінки

Див. також 
 Toyota Matrix
 Hyundai Matrix
 Матриця

Примітки